Placostegus zibrowii är en ringmaskart som beskrevs av Annika Sanfilippo 2003. Placostegus zibrowii ingår i släktet Placostegus och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
zibrowii